

Codici 
 OBC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Obock (Gibuti)

Enti 
 Osservatorio Balcani e Caucaso